Тишке́вич — белорусская фамилия.
 Тишкевич, Альфонс Ильич (род. 1938) — советский государственный деятель.
 Тишкевич, Александр Евгеньевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Тишкевич, Леонид Эдуардович (род. 1960) — российский военачальник, командующий подразделениями военно-космической обороны, генерал-майор.
 Тишкевич, Маргарита Григорьевна (более известна под фамилией Махнёва; род. 1992) — белорусская гребчиха-байдарочница.
 Тишкевич-Азважинский, Семён Петрович (1894—1938) — советский украинский композитор, музыкальный деятель.

См. также 
 Тышкевич